Can Vila (Artés), masia d'Artés (Bages)
 Can Vila (Bordils), casa de Bordils (Gironès)
 Can Vila (Maià de Montcal) masia de Maià de Montcal (la Garrotxa)
 Can Vila (Montcada i Reixac) 
 Can Vila (Sant Pere de Vilamajor), barri de Sant Pere de Vilamajor al veïnat de Boscassos i Vallserena
 Can Vila (Santa Pau), masia de Santa Pau
 Barranc de Can Vila, jaciment paleontològic al terme dels Hostalets de Pierola (l'Anoia)